Сезон 2005—2006 годов в чемпионате Словении по футболу начался 24 июля 2005 года и закончился 3 июня 2006 года. Это был 15-й сезон чемпионата в Первой лиге словенского футбола. Титул чемпиона оспаривали 10 клубов, сыгравшие каждый по 4 матча с каждым соперником в течение сезона, два матча дома и два на выезде. Тем самым каждая команда сыграла 36 матчей. Клуб, занявший последнее место, выбывает в низший дивизион, клуб, занявший предпоследнее место, играет стыковые матчи с клубом низшего дивизиона за право остаться в Первой лиге.

В четвёртый раз в своей истории чемпионом Словении по футболу стал клуб «Горица». Второе место занял клуб «Домжале», установивший рекордную для сезона беспроигрышную серию в 14 встреч и оформивший крупнейшую победу в сезоне со счётом 8:0 над «Рударом». Третье место занял «Копер».

Турнирная таблица

Бомбардиры

См. также 
 Кубок Словении по футболу 2005/2006
 Вторая Лига Словении по футболу 2005/2006

Ссылки 
 Результаты чемпионата на rsssf.com
 Архив результатов на сайте Первой лиги

Чемпионат Словении по футболу
Словения
Словения
Спорт в Словении в 2005 году
Спорт в Словении в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006